Каси́мовская улица — название улиц в различных населённых пунктах России.

Россия 
 Касимовская улица — улица в Волгограде.
 Касимовская улица — улица в Москве.
 Касимовская улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Касимовская улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Касимовская улица — улица в городе Уфе.